Kecskemét SE a Kecskemét Sport Egyesület, melynek három szakosztálya:

 Kecskeméti KSE (kosárlabda) kosárlabdacsapat, szponzorált nevén T.O.M. Controll-Kecskeméti KSE
 Kecskemét SE (kézilabda) kézilabdacsapat
 Kecskeméti SE röplabdacsapat, szponzorált nevén Kalo-Méh Kecskeméti SE